El término Canción a la Bandera puede referirse a:

 La Canción a la Bandera (canción Aurora) de Argentina. 

 La Canción Nacional de la Bandera de Taiwán.